Maria Kurowska (1924–2009) – polska farmaceutka, działaczka opozycji w okresie PRL związana z Kielcami,
 Maria Kurowska z domu Żurowska (1916–1999) – polska pielęgniarka i działaczka społeczna,
 Maria Kurowska (ur. 1954) – polska nauczycielka, działaczka samorządowa, posłanka na Sejm IX kadencji,